TSTO steht für:

 Two-stage-to-orbit, Orbit-Startsystem mit zwei dedizierten Startphasen
 The Simpsons: Tapped Out, siehe Die Simpsons Springfield

TSTO